Revda může být:

 Revda (město) – město ve Sverdlovské oblasti Ruské federace
 Revda (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Murmanské oblasti v Ruské federaci
 Revda (přítok Čusovaji) – řeka v Ruské federaci